Aisa kan syfta på:

 Aisa (djur) – ett släkte insekter

Geografi

Spanien 

 Aísa, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Aisa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar